Argo eller Argō kan avse:

 Argo (film) – en amerikansk film från 2012
 Argo (mediaenhet) – en bärbar mediaenhet från Microsoft
 Argo (mytologi) – ett fartyg i grekisk mytologi
 Argo (webbläsare) – en webbläsare
 Argo (1884) – vraket av en galeas från 1884
 Skeppet Argo – en stjärnbild

Geografi 
 Argō – distrikt i Afghanistan
 Argo, Alabama – ort i Alabama, USA
 Argo, Iowa – ort (CDP) i Iowa, USA
 Argo Glacier – glaciär på Antarktis
 Argo Point – udde på Antarktis
 Nunatak Argo – nunatak på Antarktis
 Argo (ö) – ö i Nilen, Sudan

Se även 
 Argos – flera
 HMS Argo – namn på flera örlogsfartyg